Kevin Anderson puede referirse a lo siguiente:

 Kevin Anderson.— Un tenista sudafricano.
 Kevin Anderson (baloncestista).— Un jugador de baloncesto estadounidense.
 Kevin Anderson (científico).— Un científico británico.
 Kevin J. Anderson.— Un escritor estadounidense.